Jean-Joseph de la Borde oder Jean-Joseph de Laborde ist der Name folgender Personen:

* Jean-Joseph de Laborde (Bankier) (1724–1794), französischer Unternehmer
 Jean Joseph de la Borde (1878–1977), französischer Admiral, siehe Jean de Laborde